Loiseau ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Loiseau (1830–1903), französischer Romanist und Lusitanist
 Bernard Loiseau (1951–2003), französischer Küchenchef
 Gustave Loiseau (1865–1935), französischer Maler
 Nathalie Loiseau (* 1964), französische Diplomatin 
 Paul Louis Émile Loiseau-Rousseau (1861–1927), französischer Bildhauer
 Philippe Loiseau (* 1957), französischer Politiker

Siehe auch:
 L'oiseau
 Loizeau